Провинция Палена  () — провинция в Чили в составе области Лос-Лагос. 

Включает в себя 4 коммун.

Территория — 15 303 км². Население — 18 349 человек (2017). Плотность населения — 1.2 чел./км².

Административный центр — Чайтен.

География 
Провинция граничит:
 на севере — провинция Льянкиуэ
 на востоке — провинции Рио-Негро и Чубут (Аргентина)
 на юге — провинции Айсен и Койайке
 на западе — Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 4 коммун:
 Чайтен. Админ.центр — Чайтен.
 Футалеуфу. Админ.центр — Футалеуфу.
 Уалайуэ. Админ.центр — Уалайуэ.
 Палена. Админ.центр — Палена.

Примечания 

Провинции Чили